William Ponsonby kan syfta på:

* William Ponsonby (död 1604), engelsk förläggare
 William Ponsonby (1772–1815), brittisk general
 William Ponsonby, 1:e viscount Duncannon (1659–1724), irländsk peer
 William Ponsonby, 2:e earl av Bessborough (1704–1793), irländsk politiker
 William Ponsonby, 1:e baron Ponsonby (1744–1806), irländsk politiker
 William Ponsonby, 1:e baron de Mauley (1787–1855), brittisk politiker